«41 Original Hits from the Soundtrack of American Graffiti» () — офіційний альбом саундтреків до повнометражного фільму "Американські графіті". Він тричі ставав платиновим в США, де зайняв десяте місце в Billboard 200. 
Невключеними до альбому лишилися композиції: "Gee" (The Crows), "Louie Louie" (Flash Cadillac & the Continental Kids), які звучать в фільмі. На оригінальному вініловому релізі саундтреку містилася альтернативна версія "Ain't That a Shame" (Фетс Доміно). Оригінальний запис хітової пісні пізніше було розміщено на CD релізі.

Список композицій

LP

CD

Примітки